

События 
 Начало правления Му-вана, правителя Династии Западная Чжоу.
 976 (1 год Му-вана) — в Чжоу построен дворец Чжигун в Наньчжэне.
 976 (10 год Сиамона) — умер верховный жрец Амона Пинеджем II, жрецом стал его сын Псусеннес III (правил примерно до 943 года, либо в 969—945 годах).

См. также

Примечания

Литература 
 Mesopotamian chronology..
 Babylonian Empire (Old Babylonian Period) / Dynasty I c. 1792—1595 BC..
 Chinese Text Project..
 Chinese History — Zhou Dynasty (11th. cent. — 221 BC) kings and rulers..
 Xi Zhou Dynasty (1134—256 B. C.)..
 ASSYRIA (AŠŠUR) AND BABYLONIA (BĀB-ILI, KARDUNIAŠ, AKKAD)..